Este (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Padua (regio Veneto)
Huis Este, een oud adellijk geslacht uit Italië
Estë (personage), een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien